Battaglia di Faenza – combattuta tra ostrogoti e bizantini nel 542 nell'ambito della guerra gotica (535-553)
 Battaglia di Faenza – combattuta tra francesi e pontifici nel 1797 nell'ambito della campagna d'Italia (1796-1797).